

Geografia

Niemcy 
 Grub – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen
 Grub am Forst – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg
 Grub am Forst – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w  powiecie Coburg

Szwajcaria 
 Grub – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Osoby 
 Friedrich Grub – niemiecki rolnik i polityk

Inne 
 GRUB – program rozruchowy

Zobacz też 
 Grób
 Grubb
 Witchetty grub